Pidżama Porno () — польський музичний гурт. 

Лідером групи є Кшиштоф „Ґрабаж” Ґрабовський. Тексти Ґрабажа так само існують поза музикою — його вірші було видано в збірці „Вельветові светри” () і друкувалися в літературній періодиці.

Після концерту 8 грудня 2007 року в Познані гурт спинив діяльність.

Склад групи  

 Кшиштоф „Ґрабаж” Ґрабовський — вокал
 Анджей «Козак» Козакевич — гітара
 Славек Мізеркевич — гітара
 Юліян «Юло» Пйотровяк — бас-гітара
 Рафал «Кузин» Пйотровяк — барабани

Дискографія

Студійні альбоми 
 1989 — Ulice jak stygmaty
 1990 — Futurista
 1994 — Zamiast burzy
 1997 — Złodzieje zapalniczek
 1998 — Styropian
 1999 — Ulice jak stygmaty — absolutne rarytasy
 2001 — Marchef w butonierce
 2002 — Koncertówka part 1
 2003 — Koncertówka 2. Drugi szczyt
 2004 — Bułgarskie Centrum
 2007 — Złodzieje zapalniczek — reedycja

Відео (DVD) 
 2007 — Finalista
 2008 — Dwadzieścia

Сингли 
 1998 — Do nieba wzięci
 1998– Outsider 
 1999 — Katarzyna ma katar
 2001 — Twoja generacja
 2001 — Tom Petty spotyka Debbie Harry
 2001 — Bon ton na ostrzu noża 
 2004 — Wirtualni chłopcy
 2004 — Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości
 2007 — Czekając na trzęsienie ziemi

Кліпи 
 1997 — Bal u senatora'93
 1997 — Ezoteryczny Poznań
 1998 — Do nieba wzięci
 1998 — Gdy zostajesz u mnie na noc
 1999 — Katarzyna ma katar
 1999 — Outsider
 2001 — Twoja generacja 
 2001 — Tom Petty spotyka Debbie Harry
 2001 — Bon ton na ostrzu noża
 2004 — Wirtualni chłopcy
 2004 — Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości
 2007 — Czekając na trzęsienie ziemi

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Pidżama Porno 

Польські музичні гурти
Польські рок-гурти
Панк-рок гурти
Ска-гурти